Jahrmärker ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Jahrmärker (1921–2001), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Manuela Jahrmärker (* 1957), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Maximilian Jahrmärker (1872–1943), deutscher Psychiater